«Дамское танго» — советский художественный фильм 1983 года, поставленный режиссёром Суламбеком Мамиловым по сценарию Валерия Чикова.

Сюжет 
После того как женился сын, героиня почувствовала себя никому не нужной. Уехав к родным в деревню, она встретила и полюбила сезонного рабочего Фёдора. Но кончилась пора отпусков — и к Фёдору вернулась жена с любимой дочерью.

В ролях 
 Валентина Федотова — Екатерина Платоновна, телефонистка
 Анатолий Васильев — Фёдор Васильевич, сварщик
 Раиса Рязанова — Анастасия Филимонова, доярка
 Леонид Неведомский — Павел Павлович Филимонов, бригадир
 Николай Крючков — дед Платон, банщик
 Мария Скворцова — Власьевна
 Борис Новиков — дед Гришаня
 Светлана Селезнева — Людмила Павловна Филимонова, будущая актриса
 Сергей Фёдоров — Василий Игнатьевич Коромыслин, режиссер местного театра
 Сергей Рубеко — Геннадий Литаврин, шофёр
 Яна Друзь — Галина Литаврина
 Владимир Шуранов — Вадим (в титрах В. Мухаметов)
 Вадим Захарченко — командированный полковник милиции
 Татьяна Рудина — Зина, официантка в ресторане
 Екатерина Воронина — Ольга (в титрах Е. Никоненко)
 Вячеслав Морозов — артист ансамбля "Джанг"(крупный план во время выступления ансамбля)
 Розалия Эрденко — певица и артистка цыганского ансамбля «Джанг» (нет в титрах)
 Николай Эрденко — скрипач, артист и руководитель цыганского ансамбля «Джанг» (нет в титрах)
 Владимир Епископосян — артист цыганского ансамбля «Джанг» с бубном (нет в титра
 Леонсия Эрденко — юная артистка цыганского ансамбля «Джанг»
 Рада Эрденко — юная артистка цыганского ансамбля «Джанг»
 Лидия Королёва — телефонистка (нет в титрах)
 Леонид Трутнев — газовик в тельняшке в ресторане (нет в титрах  Федор Цыбульский - артист ансамбля "ДЖАНГ"
Премьера фильма состоялась на  в июле 1983 года.  фильм вышел в прокат в СССР. Он также демонстрировался в Финляндии (1984) и Венгрии (1985).

Примечания

Ссылки Вячеслав Морозов прилагаются фото материалы 

Фильмы СССР 1983 года
Фильмы-мелодрамы СССР
Фильмы киностудии имени М. Горького
Фильмы на русском языке